Горан Маркович:
 Горан Маркович (род. 1946) — сербский режиссёр, актёр, продюсер, сценарист.
 Горан Маркович — руководитель Рабоче-коммунистической партии Боснии и Герцеговины
 Горан Маркович — сербский футболист. Примечания